Дмитрий Журавский: Журавский, Дмитрий Иванович (1821—1891) — инженер-мостостроитель.
 Журавский, Дмитрий Петрович (1810—1856) — статистик и демограф.